Kenmet (auch Kenmut) steht für:
 Kenmet (ägyptische Mythologie), altägyptische Schlangengottheit
 Kenmet (Leopard), in der ägyptischen Mythologie ein Totengott in der Gestalt eines Leoparden
 Kenmet (Vogel), in der ägyptischen Mythologie ein Totengott in der Gestalt eines Vogels
 Kenmetiu (Kenmeti), Bezeichnung der Kenmet-Gottheiten im Verbund als Stadtgottheiten
 Kenmetiu (Pavian), Bezeichnung von altägyptischen Paviangottheiten
 Kenmet (Dekan), in der altägyptischen Astronomie ein Dekan
 Cheri-cheped-Kenmut, in der altägyptischen Astronomie ein Dekan
 Sauwi-Kenmut, in der altägyptischen Astronomie ein Dekan
 Kenmeti, altägyptische Gottheit
 Kenmeti-weret, altägyptische Gottheit
 Charga, Oase und Kultort der altägyptischen Gottheit Seth
 Dachla, Oase und Kultort der altägyptischen Gottheit Seth
 Heliopolis, bedeutender altägyptischer Ort und Sonnenheiligtum